Мазгар Насипович Исянбаев () — экономист, доктор экономических наук, профессор (1989), заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Академии наук Республики Башкортостан с 2002 года.

Биография 
Исянбаев Мазгар Насипович родился 15 сентября 1936 года в деревне Второе Иткулово Баймакского района Башкирской АССР. Отец, Исянбаев Насибулла Махмутович, погиб на фронте. Старший брат Лукман в 18 лет погиб при освобождении города Приекуле в Латвии.

В 1955 году Мазгар Насипович с отличием окончил Темясовское педагогическое училище. В 1956 году поступил и в 1961 году с отличием окончил Башкирский государственный университет. Женился на пятом курсе университета, а после его окончания вместе с женой Фавзилей Лутфурахмановной он уехал в Баймак на работу преподавателем в средней школе № 1.

С 1963 года работал в отделе экономических исследований Башкирского филиала АН СССР (Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН).

В 1971 году избран старшим научным сотрудником, в 1973 году — заведующим сектором эффективности общественного производства ОЭИ БФАН СССР. В 1977—1981 и 1987—1990 одновременно работал заместителем заведующего отделом экономических исследований БФАН СССР по науке.

В 1987 году защитил докторскую диссертацию.

В 1990—1997 гг. М. Н. Исянбаев работал заведующим отделом социально-экономических проблем Президиума Верховного Совета и Государственного Собрания Республики Башкортостан по экономическим вопросам. С 1998 года он работает в Институте социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН заведующим отделом и сектором проблем региональной экономики.

Семья 
Жена Фавзилей Лутфурахмановна, дочь Альфия (1964 г.р.) — студентка экономического факультета; две внучки.

Научная деятельность 
С 1989 года — профессор, С 1991 года — член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан. Академик Российской инженерной академии (1993 г.), академик Российской академии естественных наук (1994 г.), академик Академии наук Республики Башкортостан (2002 г.).

Основные направления исследований:
 теория и методология региональной экономики.
Усовершенствовал методологические основы формирования хозяйственных комплексов республик в составе Российской Федерации как региональных подсистем единого народнохозяйственного комплекса страны в условиях перехода экономики на рыночные отношения. Его труды были использованы Советом Министров СССР, СОПС при Госплане СССР, ЦЭНИИ при Госплане РСФСР, отраслевыми научно-исследовательскими и проектными институтами, научными Советами АН СССР, плановыми и хозяйственными организациями используются органами государственного управления Республики Башкортостан.

Является членом специализированного совета по присуждению учёных степеней доктора и кандидата экономических наук при Уфимском научном центре РАН, членом редакционной коллегии и научно-методического Совета энциклопедии «Башкортостан», членом редакционной коллегии научно-гуманитарного и общественно-политического журнала АН РБ «Ядкар».

Автор более 190 научных работ, в том числе 50 монографий.

Избранные труды 
 Дорогой науки. — Уфа: Гилем, 2005.
 Методологические основы формирования и функционирования хозяйственных комплексов республик. — Уфа, 1992.
 Формирование лесного комплекса и охраны лесосырьевых ресурсов. — Уфа, 1992.
 Научные основы управления экономическим и социальным развитием Республики Башкортостан в условиях перехода к рыночным отношениям. — Уфа, 1998.
 Развитие реформы и становление новых экономических отношений в Республике Башкортостан. — Уфа, 2000.

Звания и награды 
 Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан.
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Награждён Почётными грамотами Академии наук СССР, Кабинета Министров Республики Башкортостан, Президиума Башкирского филиала АН СССР, Общества «Знание» Российской Федерации.
 Академик Российской инженерной академии (1993), Российской академии естественных наук (1994), Академии наук Республики Башкортостан (2002).

Примечания

Литература 
Башкирская энциклопедия. — Уфа, 2007. — Т. 3.

Ссылки 
 
 

Академики Академии наук Республики Башкортостан
Члены РАЕН